Time Machine (engl. time machine ‚Zeitmaschine‘) steht für:
 Time Machine (Apple), eine Datensicherungssoftware des Betriebssystems Mac OS X
 Time Machine (Band), eine italienische Progressive-Metal-Band
 Time Machine (Romanserie), von Bantam Books verlegte Romanserie (1984–1989)
 Time Machine (Europa), ein von der Europäischen Union gefördertes Digital-Humanities-Projekt

The Time Machine steht für:
 Die Zeitmaschine, Originaltitel The Time Machine, Roman von H. G. Wells aus dem Jahre 1895
 Die Zeitmaschine (1960), Originaltitel The Time Machine, Film von George Pal
 Die Zeitmaschine (1978), Originaltitel The Time Machine, US-amerikanischer Abenteuerfilm
 The Time Machine (2002), Film von Simon Wells
 The Time Machine (Freestyle Music Park), Achterbahn
 Prager Metronom, Kunstwerk in Prag, vom Künstler „Time Machine“ genannt